

Жечкув — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Жечкув — село в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Жечкув — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Жечкув — село в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства